Fergusson Island steht für:
 Fergusson-Insel, größte der D’Entrecasteaux-Inseln von Papua-Neuguinea
 Fergusson Island (Neuseeland), Insel im Doubtful Sound der Region Southland auf der Südinsel